O nome Enrique foi usado para dar nome a oito ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:

Furacão Enrique (1979) - furacão de categoria 4 a centenas de quilômetros da costa oeste do México. Sem danos.
Tempestade tropical Enrique (1985) - tempestade tropical a meio caminho entre o México e o Havaí. Sem danos.
Furacão Enrique (1991) - sistema tropical que cruzou, de leste para oeste, praticamente todo o Oceano Pacífico Norte, apesar de ser um furacão por apenas seis horas. Sem danos.
Furacão Enrique (1997) - furacão de categoria 3 a centenas de quilômetros da costa oeste do México. Sem danos.
Tempestade tropical Enrique (2003) - tempestade tropical a centenas de quilômetros da costa oeste do México. Sem danos.
Tempestade tropical Enrique (2009) - tempestade tropical ao largo da costa oeste do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Enrique (2015) – durou uma semana sem afetar terra.
 Furacão Enrique (2021) – furacão forte de categoria 1 que passou paralelo à costa do México.

Desambiguação